André Jean Édouard Bonnafont (26 janvier 1883 à Paris - 25 octobre 1916 à Le Petit-Monthairon (Meuse)), peintre français, connu sous le pseudonyme d'Édouard Touraine ;
  (né en 1961), diplomate français ;
 Jean-Pierre Bonnafont (1805-1891), médecin français, inventeur de l'otoscope ;
 Pierre Bonnafont (1916-1995), général de brigade français ;
 Claude Bonnafont, traductrice de romans comme Portrait de femme ou La Mort du lion.

Voir aussi 
 Germaine Bonnafon (1922-2016), résistante
 Guillaume Bonnafond (né en 1987), coureur cycliste français
 Bonnefont, commune française située dans le département des Hautes-Pyrénées